

Cinema
 Home – cortometraggio del 1911 diretto da Oscar Apfel
 Home – film del 1915 diretto da Maurice Elvey
 Home – cortometraggio del 1916 diretto da Raymond B. West
 Home – film del 1919 diretto da Lois Weber
 Home – film del 2008 con Isabelle Huppert
 Home – documentario su ambiente e cambiamento climatico del 2009
 Home - A casa (Home) – film d'animazione del 2014 diretto da Tim Johnson
 Home – film del 2016 diretto da Fien Troch
 Home – film del 2020 diretto da Franka Potente

Geografia 
 Stati Uniti d'America

Home – città del Kansas
Home – città della Pennsylvania
Home – città dello stato di Washington
Home – città della Virginia Occidentale

Musica

Gruppi musicali 
 Home – gruppo musicale britannico
 Home – gruppo musicale statunitense

Album 
 Home – album di Angela Aki
 Home – album dei The Corrs
 Home – album dei Deep Blue Something del 1994
 Home – album di Delaney & Bonnie del 1969
 Home – album delle Dixie Chicks
 Home – album di Sheena Easton
 Home – album dei The Gathering
 Home – album dei Hothouse Flowers del 1990
 Home – album di Hugh Masekela
 Home – album di Nesli
 Home – album dei Procol Harum
 Home – album dei Sevendust
 Home – album dei Simply Red
 Home – album dei Spearhead
 Home – album dei Collective Soul
 Home – album dei Rudimental
 Home – album di Stephanie Mills del 1989
 Home – album di Kian Egan 
 Home – album dei Mr. Children del 2007
 Home – album di Nosaj Thing del 2013
 Home – album di Pat Green del 2015
 Home – colonna sonora di Artisti vari del 2015
 Home – album di Greta Bradman, Adelaide Symphony Orchestra e Luke Dollman del 2018
 Home – album dei Rhye del 2021

EP 
 Home – EP dei Subterranean Masquerade
 Home – EP degli Edward Sharpe and the Magnetic Zeros del 2010
 Home – EP di Alvan del 2016

Singoli 
 Home – singolo di Stephanie Mills del 1989
 Home – singolo dei Depeche Mode del 1997
 Home – singolo di Sheryl Crow del 1997
 Home – singolo di Sean Lennon del 1998
 Home – singolo dei Dream Theater del 1999
 Home – singolo degli Staind del 2000
 Home – singolo dei Bone Thugs-n-Harmony del 2003
 Home – singolo dei Three Days Grace del 2004
 Home – singolo di Michael Bublé del 2005
 Home – singolo dei Simple Minds del 2005
 Home – singolo dei Daughtry del 2007
 Home – singolo di La Toya Jackson del 2009
 Home – singolo di Phillip Phillips del 2012
 Home – singolo di Dotan del 2014
 Home – singolo di Topic del 2016
 Home – singolo di Alvan del 2016
 Home – singolo di Machine Gun Kelly, X Ambassadors e Bebe Rexha del 2017
 Home – singolo di Kobi Marimi del 2019
 Home – singolo di Martin Garrix del 2019
 Home – singolo di Basshunter del 2019

Persone 
 Everard Home – chirurgo, anatomista e paleontologo inglese
 Gerald Home – attore nordirlandese
 Henry Home – scrittore, filosofo, avvocato giudice e agronomo scozzese
 John Home – drammaturgo scozzese
 Stewart Home – scrittore, regista e attivista britannico

Teatro
 Home – dramma di David Storey

Televisione 
 Home – programma televisivo australiano condotto da Brendan Moar
 Ritorno a casa (Home) – episodio della quarta stagione di Star Trek: Enterprise
 Verso casa (Home) – episodio in due parti della seconda stagione di Battlestar Galactica

Altro
 PlayStation Home – servizio online gratuito della PlayStation 3